El Campionat d'Europa de trial (oficialment: European Trial Championship), regulat per la FIM Europe (l'antiga UEM), és la màxima competició europea de trial a l'aire lliure en categoria masculina.

Entre  i  la FIM organitzà un Campionat d'Europa de trial que cal no confondre amb aquest nou Campionat d'Europa de trial masculí, adreçat a pilots novells, ja que l'antic anava destinat als millors pilots de l'època i si es limitava a Europa era pel fet que el trial es practicava aleshores només en aquest continent.

Historial

Referències

Enllaços externs 
 Lloc Web oficial 
 El trial al Web de la FIM Europe 

Masculi